Антропосо́фия (от  — человек и  — мудрость) — религиозно-мистическое учение, выделившееся из теософии, основанное в 1912 году Рудольфом Штейнером с целью открыть широкому кругу методы саморазвития и духовного познания с помощью мышления человека. Автором и последователями учения характеризуется как «наука о духе».

В отличие от теософии, антропософия опирается на христианскую мистику неортодоксального для Запада характера и европейскую идеалистическую традицию (в частности, на учение Гёте; сам Штейнер обозначал антропософию как «гётеанство XX века»). В основании антропософии располагались также идеи и предположения пифагорейской и неоплатонической мистики, каббалистики, веданты и немецкой натурфилософии.

Основы учения

Высказывания Рудольфа Штейнера

Антропософская медицина 

Антропософская медицина — форма альтернативной медицины, основанная на оккультных представлениях.

Гётеанум — центр Антропософского движения 

Всемирный центр Антропософского движения находится в Швейцарии вблизи Базеля в городке Дорнах в здании, названном в честь Гёте — Гётеанум. Архитектура здания по замыслу Рудольфа Штейнера должна воплощать Вселенную. При отделке породы дерева подбирались, как для скрипки, — чтобы были ощутимы вибрации всех искусств. В строительстве первого здания Гётеанума принимали участие представители русской интеллигенции — Андрей Белый и Максимилиан Волошин.

Российское антропософское общество 
«Русское антропософическое общество» было торжественно открыто в Москве 20 сентября 1913 года в день «Закладки Камня Основы первого Гетеанума» в Дорнахе (по согласованию с Рудольфом Штайнером). Общество было запрещено советским правительством в 1922 году. Участники антропософского общества в России были арестованы ГПУ в 1934 году.

В 1990-е гг. «Антропософское общество России» возобновило свою работу по адресу Москва, Нащокинский пер., 6
Наряду с АОР в России существует антропософское движение.

Известные последователи учения 

 Андрей Белый
 Лев Кобылинский
 Максимилиан Волошин
 Маргарита Волошина (Сабашникова)
 Михаил Чехов
 Бруно Вальтер
 Йозеф Бойс
 Григорий Колпакчи
 Альберт Швейцер
 Виктор Ульманн
 Карен Араевич Свасьян
 Дмитриева, Елизавета Ивановна
 Штеффен, Альберт
 Щуцкий, Юлиан Константинович
 Прокофьев, Сергей Олегович
 Панченко-Миль, Инна Ивановна

См. также 
 Антропосфера

Примечания

Научная литература 
 критическая
 
 
 аффилированная

Ссылки 

 Антропософское движение
 Антропософский форум
 Библиотека духовной науки — антропософии
 Библиотека духовной науки
 Антропософия, «Вальдорфские школы Рудольфа Штайнера» Ден Даган, Джуди Даар. Можно ли считать вальдорфские школы Рудольфа Штайнера нерелигиозными? (Сокращенный перевод с английского А. Л. Дворкина) — Сектовед.ру

Антропософия
Появились в 1912 году в Австрии